Kwalificatie wereldkampioenschap volleybal mannen 2014 (AVC)
Kwalificatie wereldkampioenschap volleybal mannen 2014 (NORECA)
Kwalificatie wereldkampioenschap volleybal mannen 2014 (CAVB)
Kwalificatie wereldkampioenschap volleybal mannen 2014 (CEV)
Kwalificatie wereldkampioenschap volleybal mannen 2014 (CSV)